csúcshatás, fizikai jelenség

Kultúra
Csúcshatás (The Dark Fields / Limitless), Alan Glynn 2001-ben megjelent regénye
Csúcshatás (Limitless), 2011-ben bemutatott amerikai sci-fi-akciófilm, mely a regény alapján készült
Csúcshatás (Limitless), 2015 és 2016 között futó amerikai televíziós sorozat, mely a 2011-es film folytatása